Patricia Goemaere (actrice), een Belgische actrice
 Patricia Goemaere (atlete), een Belgische atlete